Palotás bezeichnet:

Orte 
 Palotás, Ortschaft im nordungarischen Komitat Nógrád

Personen
Palotás ist der Familienname folgender Personen:

 István Palotás (1908–1987), ungarischer Fußballspieler 
 József Palotás (1911–1957), ungarischer Ringer
 Péter Palotás (1929–1967), ungarischer Fußballspieler